Peremoha puede referirse a:

Peremoha, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Peremoha, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).